Ženská čtyřhra Ladies Open Lugano 2018 probíhala v první polovině dubna 2018. Do deblové soutěže luganského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-rumunský pár Sie Su-wej a Monica Niculescuová, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nejvýše nasazený belgický pár Kirsten Flipkensová a Elise Mertensová, který ve finále zdolal běloruskou dvojici Věra Lapková a Aryna Sabalenková po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Flipkensová vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Mertensovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství, znamenající posun na nové kariérní maximum, 30. místo deblového žebříčku WTA. Mertensová na turnaji vyhrála i dvouhru po finálovém vítězství nad Sabalenkovou.

Nasazení párů 
  Kirsten Flipkensová /  Elise Mertensová (vítězky)
  Alicja Rosolská /  Abigail Spearsová (semifinále)
  Ioana Raluca Olaruová /  Anna Smithová (čtvrtfinále)
  Monique Adamczaková /  Xenia Knollová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ladies Open Lugano
Tenis ve Švýcarsku v roce 2018
WTA Tour 2018